Chang (naam), een achternaam
 Michael Chang, Amerikaans tennisser
 Chang (bier), een Thais biermerk
 Chaang, een Tibetaanse biersoort
 Chang (achtbaan), een achtbaan in Six Flags Kentucky Kingdom in Louisville, Jefferson County, Kentucky, Verenigde Staten
 Gewog Chang, een gewog in Thimphu, Bhutan
 Chang (Ghana), een dorp in Ghana
 Ha-Joon Chang, een Zuid-Koreaanse heterodoxe econoom

Zie ook 
 Chāng
 Tchang